La Sbarra ima više značenja:
 La Sbarra, Mantua
 La Sbarra, Viterbo